Термин параллели́зм ( «соположение») может означать:

В естественных науках
 Параллелизм (геометрия) — свойство параллельности прямых и плоскостей.
 Параллелизм (информатика) — свойство систем, заключающееся в исполнении вычислений одновременно либо совмещённо по времени.
 Параллелизм (парафилия, параллельное развитие,Биология) в эволюционной теории — независимое появление сходных черт строения у разных групп организмов на основании особенностей, унаследованных от общих предков.

В гуманитарных науках
 Культурный параллелизм в социальной и культурной антропологии — появление одинаковых или сходных элементов культуры в разных социальных единицах, которое не может быть объяснено соседством, подражанием или влиянием.
 Психофизический параллелизм в некоторых психологических теориях — факт полного соответствия между психическими и физическими явлениями при отсутствии причинно-следственной связи между ними.
  в экономике — стремление производителей на олигопольном рынке назначать одинаковые цены на товары с целью избежания ценовой конкуренции.
  — характер отображения в СМИ мнений политиков, политических разногласий.

В искусстве
 Параллелизм в риторике и литературе — риторическая фигура, расположение идентичных или похожих элементов речи в смежных частях текста.
  — параллельное движение интервалами (квинтами, квартами, терциями, секстами и др.) и аккордами (трезвучиями, секстаккордами)
 Синтаксический параллелизм — баланс в пределах одного или более предложений фраз или предложений, которые имеют одинаковую грамматическую структуру.